Löhneysen ist der Familienname folgender Personen:

 Carl August von Löhneysen (1766–1827), Mitglied der Reichsstände im Königreich Westphalen
 Friedrich Albert von Löhneysen (1804–1878), braunschweigischer Diplomat 
 Georg Engelhard von Löhneysen (1552–1622), braunschweigischer Berghauptmann, Stallmeister, Verleger, Schriftsteller und Plagiator
 Hilbert von Löhneysen (* 1946), deutscher Physiker
 Rudolf von Löhneysen (1883–1944), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Tina von Löhneysen (* 1975), deutsche Journalistin
 Wolfgang von Löhneysen (1917–2004), deutscher Kunsthistoriker